HIMEOBS - een omloopplatform dat oorspronkelijk Number one genoemd werd
 Een aantal films, waaronder:
 Number One (1969) van Tom Gries met Charlton Heston
 Number One (1985), televisiefilm van Les Blair met Bob Geldof en Mel Smith
 Number One (1998) van Caroline Kava met Charlie Tomb en Heather Burns
 Number One (Battlestar Galactica), een personage uit Battlestar Galactica

Zie ook 
 Number Ones (doorverwijspagina)